Sam Querrey era il detentore del titolo ma è stato sconfitto nei quarti di finale da Juan Martín del Potro.

In finale Jack Sock ha conquistato il titolo a seguito del ritiro di Milos Raonic.

Teste di serie 

  Milos Raonic (finale, ritirato)
  Ivo Karlović (primo turno)
  Jack Sock (campione)
  Sam Querrey (quarti di finale)

  Steve Johnson (quarti di finale)
  Bernard Tomić (primo turno)
  Juan Martín del Potro (semifinale)
  Kyle Edmund (quarti di finale)

Qualificati 

  Kimmer Coppejans (primo turno)
  Steve Darcis (quarti di finale, ritirato)

  Akira Santillan (primo turno)
  Tim Smyczek (primo turno)

Wildcard 

  Bjorn Fratangelo (primo turno)
  Stefan Kozlov (primo turno)

  Sam Querrey (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Delray Beach Open 2017